id Tech 3 (ранее называемый Quake 3 Engine) — игровой движок, разработанный компанией id Software.

История разработки 
Движок был создан программистом Джоном Кармаком с нуля и использовался в игре Quake III Arena, вышедшей в 1999 году.

Первоначально движок носил имя Quake 3 Engine, однако с разработкой нового движка компании id Software, id Tech 4, и переходом на другую схему наименования разработанных движков его стали называть id Tech 3. Движок id Tech 3 не базируется на id Tech 2 и был написан с чистого листа. На момент выхода первой игры на данной технологии конкурентами движка на рынке считались Unreal Engine первой и второй версии и первые версии движков Lithtech.

Открытие исходных кодов и модифицированные версии 
После успешных лет коммерческого лицензирования на QuakeCon 2005 Джон Кармак заявил, что в скором времени произойдет открытие исходных кодов Quake III под лицензией GNU GPL версии 2; открытие исходных кодов движка стало традицией компании: ранее точно так же были открыты исходные коды предыдущих движков фирмы. 19 августа 2005 года были опубликованы исходные коды движка игры (версия 1.32). Исходный код можно загрузить с официального FTP-сервера.

Движок id Tech 3 множество раз подвергался различным усовершенствованиям: как сторонними компаниями, которым он был лицензирован для своих проектов в то время, когда он был доступен в продаже, так и программистами-энтузиастами — после открытия исходных кодов. Так, было выпущено множество так называемых форков и модифицированных версий движка. Один из движков, основанных на Quake 3 Engine — CRX, задействован в бесплатных шутерах Alien Arena. Группа разработчиков Icculus также заявила об адаптации движка игры для различных платформ и внесении новых возможностей. Развивается проект ioquake3.

Серия игр Call of Duty (и ещё несколько игр, в числе которых Quantum Of Solace) использует модифицированную версию движка id Tech 3, созданную Infinity Ward и названную IW Engine. По некоторой информации, ещё один движок — Treyarch NGL, использовавшийся в нескольких играх компании Treyarch, также основан на движке Quake 3.

Технические характеристики 
 Форматы моделей и анимация

id Tech 3 использует трехмерные модели формата MD3. Этот формат использует вертексную (вершинную) анимацию (иногда называемую также повертексной анимацией — от ) в противоположность используемой другими движками скелетной анимации. Возможности анимации в MD3-формате значительно превосходят таковые в формате MD2, который использует движок id Tech 2, потому что аниматор может использовать любое количество кадров в секунду для анимации модели, в то время как ограничение MD2 — лишь 10 кадров в секунду. Это позволяет создавать более масштабную и реалистичную анимацию, чем на движке Quake II.

Другой важной особенностью формата MD3 является то, что модели могут состоять из нескольких частей, скрепленных друг с другом. Таким образом, каждая часть тела персонажа (например, торс, ноги, голова) могут двигаться независимо друг от друга ради процедурной анимации. Каждая часть модели может иметь свой набор текстур.

В версии движка, вышедшей в 2005 году вместе с исходным кодом под лицензией GNU General Public License, отсутствовала большая часть программного кода, который отвечал за работу с файлами формата MD4, ответственных за скелетную анимацию. Предполагается, что id Software так и не закончила разработку данного формата, хотя почти все лицензиаты движка получили свои собственные системы скелетной анимации из того, что было сделано. Компания Ritual Entertainment использовала возможности анимации MD4 в игре Heavy Metal: F.A.K.K.², самостоятельно доработав в собственном SDK базовую поддержку MD4. Поддержка MD4 для id Tech 3 позже была доработана человеком с псевдонимом Gongo (подробная информация об этом файловом формате присутствует на его сайте ).

 Освещение и тени

Модели персонажей освещены благодаря использованию затенения по методу Гуро (), в то время как игровые уровни, сохранённые в файловом формате BSP, освещаются при помощи карт освещения — лайтмапов (англ. lightmaps) либо все тем же методом Гуро, в зависимости от настроек, сделанных в игре пользователем (или задумок дизайнера локации). Движок способен освещать модели цветным освещением. Значение цвета освещения брался из так называемого Цветовой решетки (). Это свойство предоставляло на то время очень продвинутое качество освещения.

id Tech 3 способен работать с тремя различными типами теней. Первый, относительно простой, так называемый «пузырь» или капельная тень (). Второй создаёт непрозрачные черные тени с резкими краями. Третий рисует вторую полупрозрачно (в зависимости от освещения объекта).

 Другие особенности движка

В движке реализована виртуальная машина позволяющая выполнять части кода независимо от основной программы. Это позволило более гибко изменять сам движок (устанавливать моды не боясь что из-за ошибки не запустится игра), но и более просто портировать игры на разные платформы (включая Linux, FreeBSD, Solaris, и др.)

В движке реализованы не аппаратные шейдеры, а написанные в виде скриптов.

Игры, которые используют id Tech 3

Коммерческие 
 1999 — Quake III Arena (ПК: Windows и Linux) от id Software
 2000 — Quake III: Team Arena (ПК: Windows и Linux) от id Software
 2000 — American McGee's Alice (ПК: Windows и Linux, Mac; PlayStation 3 и Xbox 360 — переиздание 2011 года) от Rogue Entertainment
 2000 — Star Trek: Voyager Elite Force (ПК: Windows, Mac, PlayStation 2) от Raven Software
 2000 — Heavy Metal: F.A.K.K.² (ПК: Windows и Linux, Mac) от Ritual Entertainment
 2001 — Quake III: Revolution (PlayStation 2) от Bullfrog Productions
 2001 — Return to Castle Wolfenstein (ПК: Windows и Linux, Mac, PlayStation 2, Xbox) от Gray Matter Interactive, id Software и Nerve Software
 2002 — Soldier of Fortune II: Double Helix (ПК: Windows, Mac, Xbox) от Raven Software
 2002 — Medal of Honor: Allied Assault (ПК: Windows, Mac) от 2015, Inc.
 2003 — Medal of Honor: Allied Assault — Spearhead (аддон) (ПК: Windows, Mac) от EA Los Angeles
 2003 — Medal of Honor: Allied Assault — Breakthrough (аддон) (ПК: Windows, Mac) от TKO Software
 2002 — James Bond 007: Nightfire (GameCube, PlayStation 2, Xbox) от Eurocom (в ПК-версии — движок GoldSrc)
 2002 — 007: Agent Under Fire (GameCube, PlayStation 2, Xbox) от EA Redwood Shores и EA Canada (на id Tech 3 выполнены экшен-эпизоды игры, гоночные эпизоды выполнены на движке EAGL)
 2004 — James Bond 007: Everything or Nothing (GameCube, PlayStation 2, Xbox) от EA Redwood Shores (гоночные эпизоды — на EAGL)
 2003 — Return to Castle Wolfenstein: Tides of War (Xbox) от Gray Matter Interactive
 2003 — Return to Castle Wolfenstein: Operation Resurrection (PlayStation 2) от Gray Matter Interactive
 2003 — Wolfenstein: Enemy Territory (ПК: Windows и Linux, Mac) от Splash Damage
 2002 — Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast (ПК: Windows, Mac, GameCube, Xbox) от Raven Software
 2003 — Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (ПК: Windows, Mac, Xbox) от Raven Software
 2003 — Call of Duty (ПК: Windows, Mac, N-Gage; Xbox 360 и PlayStation 3 — переиздание) от Infinity Ward
 2004 — Call of Duty: United Offensive (ПК: Windows, Mac) от Gray Matter Interactive и Treyarch
 2007 — Space Trader (ПК: Windows и Linux, Mac, устройства с iOS) от HermitWorks Entertainment
 2008 — Iron Grip: Warlord (ПК: Windows, Mac, устройства с iOS и Android) от Isotx
 2012 — Iron Grip: Warlord — Scorched Earth (дополнение) (ПК: Windows, Mac) от Isotx
 2008 — Quake Live (ПК: Windows и Linux, Mac) от id Software
 Отменена — Severity (ПК) от Escalation Studios, Cyberathlete Professional League

Бесплатные 
Многие бесплатные игры, указанные ниже, постоянно развиваются, поэтому в качестве даты выхода указана дата выхода первой версии.

 2000 — развивается — Urban Terror (ПК) от Frozen Sand, LLC (первоначально была модификацией к Quake 3; как игра использует модифицированную версию id Tech 3 — Ioquake3)
 2006 — развивается — OpenArena (ПК) от OpenArena team
 2006 — развивается — Alien Arena (серия игр) (ПК) от COR Entertainment (использует модифицированный движок — CRX)
 2006 — развивается — Tremulous (ПК) от Dark Legion Development
 2007 — World of Padman: Standalone Complex (ПК) от Padworld Entertainment
 2009 — Smokin' Guns (ПК) от Smokin' Guns Productions (первоначально была модификацией к Quake 3; как игра использует Ioquake3)
 2009 — Dark Salvation (ПК) от Mangled Eye Studios
 2011 — Turtle Arena (ПК) от команды Turtle Arena
 2012 — Unvanquished (ПК) от Unvanquished Development (использует Ioquake3)
 2012 — Quake 3 Rally (ПК) (использует Ioquake3)

См. также 
 id Tech — статья о семействе движков id Tech

Ссылки 
 
 
 Github - https://github.com/id-Software/Quake-III-Arena

Свободные игровые движки
Игровые движки разработки id Software
Программное обеспечение, написанное на Си
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для Mac OS